Ondinea é um género botânico pertencente à família Nymphaeaceae.

Espécies
 Ondinea purpurea Hartog

Nymphaeaceae
Géneros de plantas